Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Ab“ beginnt.

Ab 



 Ab-Soul (* 1987), US-amerikanischer Rapper
 Ab-Yberg, Heinrich Franz Maria (1714–1790), Schweizer Politiker, Archivar, Chronist und Komponist
 Ab-Yberg, Theodor (1795–1869), Schweizer Politiker